Антенор де Вераш Насентиш (, 17 июня 1886 (Рио-де-Жанейро) — 6 сентября 1972 (Рио-де-Жанейро) — бразильский специалист по романскому языкознанию, португалист, испанист, педагог, грамматист и лексикограф.

Биография и труды 
Насентиш изучал право. В 1908—1919 работал в министерстве юстиции. С 1919 работал учителем в элитной школе Колежиу Педру II со статусом профессора. Сперва преподавал испанский, с 1928 португальский. Затем поступил на работу на кафедру романской филологии Федерального университета Рио-де-Жанейро. С 1952 на пенсии.

В 1944 году Насентиш стал одним из соучредителей Бразильской академии филологии. Лауреат премии Машаду де Ассиса (1962).

Библиография

Словари 
 Dicionário etimológico da língua portuguesa, 2 Bde., Rio de Janeiro 1932 (1937)-1952 (предисловие Вильгельма Мейер-Любке).
 Dicionário de dúvidas e dificuldades do idioma nacional, Rio de Janeiro 1941, 1952, 1967
 Tesouro da fraseología brasileira, Rio de Janeiro 1945, 1966
 Léxico de nomenclatura gramatical brasileira, Rio de Janeiro 1946
 Dicionário básico do português do Brasil, São Paulo 1949, 1952, 1966
 Dicionário da língua portuguêsa, 4 Bde., Rio de Janeiro 1961-1967, 1988 (2104 Seiten); u. d. T. Dicionário ilustrado da lingua portuguesa, 6 Bde., Rio de Janeiro 1972 (1736 S., Academia brasiléira de letras)
 Dicionário etimológico resumido, Rio de Janeiro 1966
 Dicionário de sinónimos, Rio de Janeiro 1969

Работы по филологии и лингвистике 
 Um ensaio de phonetica differencial luso-castelhana. Dos elementos gregos que se econtram no espanhol, Rio de Janeiro 1919
 O linguajar carioca em 1922, Rio de Janeiro 1922, 1953 (Carioca — житель Рио-де-Жанейро)
 Apostilas de português, São Paulo 1923
 O Idioma Nacional, 3 Bde., Rio de Janeiro 1926-1928 ; 5 Bde., 1930-1936, 1944 (учебник: грамматика, антология, методика)
 Noções de estilística e de literatura, Rio de Janeiro 1929
 Num paiz fabuloso, Rio de Janeiro 1934
 Gramática da língua espanhola para uso dos brasileiros, Rio de Janeiro 1934, 1943
 O idioma nacional na escola secundária, São Paulo 1935, 1944, 1960 (методика преподавания португальского языка)
 Método prático de análise lógica, São Paulo 1935, Rio 1956
 America do Sul, São Paulo 1937
 Estudos filológicos, Rio de Janeiro 1939
(Hrsg.) Antología espanhola e hispano-americana, Rio de Janeiro 1943, 1945
 A gíria brasileira, Rio de Janeiro 1953 (о воровском жаргоне)
 Elementos de filología românica, Rio de Janeiro 1954
 Efemérides cariocas, Rio de Janeiro 1957, 1965
 O Problema da Regencia. Regencia Integral e Viva, Rio de Janeiro 1960
 Bases para a elaboração do atlas lingüístico do Brasil, Rio de Janeiro 1961

Библиография работ об Антеноре Насентише 
 Miscelanea de estudos em honra de Antenor Nascentes, Rio de Janeiro 1941
 A ortografia simplificada ao alcance de todos, Rio de Janeiro 1941
 Sílvio Elia, Antenor Nascentes (1886-1972), in: Revista Portuguesa de Filologia 16, 1972-1973
 Clemente Segundo Pinho, Antenor Nascentes, in: Língua e Cultura 2, 1972, S. 200-206
 4° Congresso brasileiro de língua e literatura (De 17 a 21 de julho de 1972). Homenagem ao prof. Antenor Nascentes, Rio de Janeiro 1973
 Estudos filológicos. Volume dedicado à memória de Antenor Nascentes, hrsg. von Raimundo Barbadinho Neto, Rio de Janeiro 2003
 Yakov Malkiel, 144. Das etymologische Wörterbuch von Informanten- und Korpussprachen, in: Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. Zweiter Teilband, hrsg. von Franz Josef Hausmann, Oskar Reichmann, Herbert Ernst Wiegand und Ladislav Zgusta, Berlin. New York 1990, S. 1323-1334 (hier: 1325-1326)
 Dieter Woll, 181. Portugiesische Lexikografie, in: Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. Zweiter Teilband, hrsg. von Franz Josef Hausmann, Oskar Reichmann, Herbert Ernst Wiegand und Ladislav Zgusta, Berlin. New York 1990, S. 1723-1735 (hier: 1732)
 Widmungsband: Antenor Nascentes. Estudos filológicos. Volume dedicado à memória de Antenor Nascentes, organizado por Raimundo Barbadinho Neto. Apresentação de Evanildo Bechara. Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro 2003. Coleção Antônio de Morais Silva: Estudos de Língua Portuguesa, vol. I, 2003.
 João Alves Pereira Penha: Antenor Nascentes (1886-1972). In: Filólogos Brasileiros. Editora Ribeirão Gráfica, Franca 2002, S. 67-72.
 Celina Márcia de Souza Abbade: O Lexicógrafo Antenor Nascentes. In: Cadernos dos CNLF. Volume X, Nr. 17, 2006. (Aus dem Tagungsband X Congresso Nacional de Lingüística e Filologia, enthält Schriftenverzeichnis)

Ссылки 
 Antenor Nascentes. In: Dicionário biobibliográfico da Academia Brasileira de Filologia. ABRAFIL, Rio de Janeiro 2012, S. 73-78.
 https://web.archive.org/web/20140422233235/http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/AnteNasc.html (краткая биография на португальском)

Примечания 

Лексикографы Бразилии
Лингвисты Бразилии
Романисты
Преподаватели Федерального университета Рио-де-Жанейро